Opstal ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus van Opstal (* um 1631–1694), österreichischer Bildhauer
 Cristian Van Opstal († 2010), argentinischer Journalist